Název Nová Véska má více sídel:
 Nová Véska (Staré Město), část obce Staré Město v okrese Bruntál
 Nová Véska (Norberčany), část obce Norberčany v okrese Olomouc
 Nová Véska (Vlčice), místní část Vojtovic v okrese Jeseník – viz Vojtovice
 Nowa Wioska (okres Ratiboř), obec v Polsku ve Slezském vojvodství na hranici s Českem